Jailhouse Rock puede referirse a:

«Jailhouse Rock» (canción), una canción primero grabada por Elvis Presley.
«Jailhouse Rock» (película), una película de 1957 protagonizada por Elvis Presley.
Jailhouse Rock (EP), un extended-play lanzado junto con la película anterior.